Юрий Григорьевич Гуревич () — советский и российский учёный-металлург, специалист в области порошковых сталей и композиционных материалов, разработчик современной технологии производства булата. Доктор технических наук, профессор Курганского государственного университета. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почётный гражданин города Златоуста.

Биография 
Юрий Григорьевич Гуревич родился 9 мая 1921 года в семье военного в городе Красноармейске Ялтинского уезда Таврической губернии РСФСР, ныне город Ялта — административный центр городского округа Ялта Республики Крым Российской Федерации, но согласно законодательству Украины город Ялта — административный центр Ялтинского горсовета Автономной Республики Крым Украины.

 В 1939 году с отличием окончил среднюю школу № 38 в городе Днепропетровске, ныне город Днепр. В марте 1940 года начал трудовую деятельность шофёром строительных войск НКВД СССР. Ветеран Великой Отечественной войны.

 В 1946 году окончил Московский институт стали им. И. В. Сталина по специальности «Инженер-электрометаллург».

 В 1947—1956 годах работал на Златоустовском металлургическом заводе: мастером по плавке электростали ЭСПЦ-1 и начальником экспериментальной лаборатории ЦЗЛ, совмещая эти должности с работой преподавателя математики в школе, а в 1951—1956 годах — заведующего Златоустовского учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного политехнического института.

 В 1956—1970 годах работал в Челябинском политехническом институте: директор Златоустовского филиала, заведующий кафедрой «Общая металлургия». В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию «Улучшение качества слитка нержавеющей титаносодержащей стали». В 1970—1973 годах работал в Оренбургском политехническом институте доцентом кафедры «Химия».

 В 1972 году защитил докторскую диссертацию «Нитриды титана в нержавеющей стали» (о термодинамике и кинетике фазовых превращений в стали и сплавах).

 С 1973 года работал заведующий кафедрой «Технология металлов» Курганского машиностроительного института (с 1995 года — Курганский государственный университет). В 1974 году получил звание профессора и основал научную школу «Фазовые превращения в порошковых сталях, чугунах и композиционных материалах». При его содействии в 1975 году была открыта аспирантура по специальности «Порошковая металлургия и композиционные материалы», в 1988 году создана вузовско-академическая лаборатория «Порошковая металлургия и композиционные материалы» УрО РАН. С 1989 года — профессор этой кафедры и научный руководитель лаборатории «Порошковая металлургия».

Юрий Григорьевич Гуревич умер 2 сентября 2015 года в городе Кургане Курганской области.

Научная и преподавательская деятельность 
Разработал технологию производства нержавеющей стали с использованием при разливке в изложницы петролатума, что значительно повысило выход годного материала. Под его руководством разработаны новые износостойкие композиционные материалы — карбидостали и карбидочугуны; проведены исследования, в результате которых были получены термокинетические диаграммы, позволяющие прогнозировать механические свойства деталей из порошковых сталей после закалки; разработаны новые установки, работающие в самогенерируемой защитной среде, которые позволяют совместить спекание, закалку, отпуск и пропитку маслом пористых деталей из порошковых сталей. 

Автор теории, представляющей булат как один из первых в мире композиционных материалов. Разработал современную технологию производства булата. Разработанные им технологии внедрены на многих заводах Урала.

Более полувека Ю. Г. Гуревич исследовал состав булатной стали, изобрёл технологию выплавки стали с применением расходуемых металлических электродов (режущие свойства нового сплава вдвое выше аналогичных свойств булата). Он один из авторов изобретённых в Златоусте способов производства слитков булатной стали, смазки изложниц при помощи петролатума.

Автор более 350 научных публикаций, из которых 8 — монографии; является обладателем 77 свидетельств и патентов на изобретения. Научный руководитель 27 кандидатов и 3 докторов наук. Наиболее известны его монографии: «Термообработка порошковых сталей» (1985), «Карбидостали» (1988), научно-популярные книги: «Тайна крылатого коня» (1980), «Загадка булатного узора» (1985), «Металлурги изобретают» (1990).

Награды и звания 
 Орден Дружбы, 2002 год
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1993 год
 Медаль «Ветеран труда», 1985 год
 Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, 1995 год
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 1998 год
 Нагрудный знак «За отличные успехи в работе», 1988 год
 Лауреат премии им. П. П. Аносова.
 Лауреат премии Губернатора Курганской области за лучшую исследовательскую работу в области порошковой металлургии, 1999 год.
 Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшее произведение научно-популярной литературы, 1985 год, «Загадка булатного узора».
 3-я премия во Всесоюзном конкурсе на лучшую научно-популярную работу, 1955 год, «Разработка новой технологии выплавки шихтовой болванки с применением вольфрамовой окалины и хромоалюминиевых отходов»
 Победитель Всесоюзного конкурса на лучшую исследовательскую работу в области металлургии.
 Почётный гражданин города Златоуста, 8 сентября 1994 года, постановление № 795 Главы администрации города Златоуста, за особые заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности
 Почётный профессор Южно-Уральского государственного университета, 2001 год, Златоустовский филиал
 Действительный член Нью-Йоркской Академии Наук, 1996 год
 награждён грамотами и дипломами Лейпцигской ярмарки и ВДНХ.

Научные труды

Семья 
Ю. Г. Гуревич был женат, жена — Светлана Анатольевна Ильина, конструктор на Курганмашзаводе. Дочь Лилия.

Источники 
 Ю. Г. Гуревичу — 85 лет. // Металлург. — 2006. — No 5. — С. 78.
 Бухтояров О. И. Гуревич Юрий Григорьевич / О. И. Бухтояров, И. В. Максимова, И. Я. Молодцова // Металлурги Урала: энциклопедия / гл. ред. А. А. Козицын, Л. И. Леонтьев; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Лаб. «История металлургии Урала в биографиях». -Екатеринбург , 2003. — С. 129.
 Гуревич Юрий Григорьевич // «Из одного металла льют…»: политехники на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. / сост. Н. Д. Кузьмина, В. Б. Феркель. — Челябинск, 2008. — С. 148—149.
 Гуревич Юрий Григорьевич (8.05.1921 г. — 2.09.2015 г.) // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. — 2015. — No 4. — С. 71-72.
 Гуревич Юрий Григорьевич // Инженеры Урала: энциклопедия / редкол.: Н. И. Данилов (гл. ред.) и др.; Рос. инженер. акад., Урал. отд-ние. -Екатеринбург, 2001. -С. 156.
 Гуревич Юрий Григорьевич в проекте «Лица Зауралья»
 Гуревич Юрий Григорьевич // Тулинский С. В. Южно-Уральский государственный университет, 1943—2003: ист. очерк. -Челябинск, 2003. -С. 55.
 Гуревич Юрий Григорьевич // Учёные Южно-Уральского государственного университета / сост. С. В. Тулинский. -Челябинск, 1998. -С. 288.
 Куцева Г. Д. Гуревич Юрий Григорьевич / Г. Д. Куцева, В. В. Чабаненко // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. т. 1: А — Г / редкол.: К. Н. Бочкарёв (гл. ред.) [и др.] — Челябинск, 2008. — С. 1015.
 Чабаненко В. Гуревич Юрий Григорьевич // Златоустовская энциклопедия: в 2 т. Т. 1.: А — К / ред. — сост. А. В. Козлов и др. — Златоуст, 1994. — С. 94-95.

Примечания 

Персоналии:Днепр
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Выпускники МИСиСа
Почётные граждане Златоуста
Персоналии:Оренбург
Преподаватели Курганского государственного университета